L'expression Oscars du cinéma 1999 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1999 et honorait des films sortis en 1998.

Pour les films sortis en 1999 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2000.